Het PDC Women's World Darts Championship 2010 was de 1ste editie van het Women's World Darts Championship dat georganiseerd wordt door de Professional Darts Corporation. Het toernooi begon op 12 juni 2010 en werd gehouden in het Barnsley Metrodome (t/m halve finale) en de Empress Ballroom (finale) in Blackpool.
De finale was op 24 juli 2010.

Opzet en gekwalificeerde spelers 
De speelsters konden zich kwalificeren via 20 toernooien door het Verenigd Koninkrijk en via nationale toernooien. Anastasia Dobromyslova hoefde zich niet te kwalificeren omdat ze al lid was van de PDPA.

Deelnemers:

Prijzengeld 
De prijzenpot van het PDC Women's World Darts Championship 2010 bedroeg £30.000.

Verdeling prijzengeld:

Schema

Laatste 32

Externe link
 Profiel en statistieken op Darts Database

Darts in 2010
2010